Protaktinium (91Pa) má 30 známých radioaktivních izotopů, s nukleonovými čísly 211 až 240, a několik jaderných izomerů. Nejstabilnější izotopy jsou 231Pa (poločas přeměny 32 760 let), 233Pa (26,975 dne), 230Pa (17,4 dne), 229Pa (1,50 d) a 232Pa (1,32 d). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 23 hodin, většina pod 2 minuty.

Seznam izotopů

Reference 

Protaktinium
Protaktinium